Weierstrass sats kan syfta på flera matematiska satser uppkallade efter Karl Weierstrass:
Bolzano-Weierstrass sats om begränsade talföljder.
Satsen om största och minsta värde kallas även Weierstrass sats.
Stone-Weierstrass sats om approximation av kontinuerliga funktioner.
Weierstrass majorantsats om likformigt konvergenta funktionsserier.